Jerzy Roman Krzyżanowski (1922–2017) –  polski literaturoznawca, pisarz, publicysta
 Jerzy Krzyżanowski (1927–2021) –  polski inżynier, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki i działacz samorządowy
 Jerzy Krzyżanowski (ur. 1955) – polski piłkarz

Zobacz też 
 Leszek Jerzy Krzyżanowski – polski ekonomista, profesor